Кубок ісландської ліги 2017 — 22-й розіграш, у якому брали участь команди Урвалсдейлда і Першого дивізіону Ісландії. Змагання складалося з двох етапів. Спочатку команди були розділені на чотири групи по 6 команд, потім кращі команди пройшли до плей-оф, де і визначили переможця. Титул здобув КР.

Груповий етап 
Матчі пройшли з 17 лютого до 4 квітня 2017 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Примітки.
1. Клуб Валюр вирішив не брати участь у стадії плей-оф.
Результати

Група D 

Результати

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|9 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|10 квітня 2017

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок ісландської ліги на soccerway

Примітки 

2017
2017 у футболі